Rosemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Rosemeyer (1909–1938), deutscher Rennfahrer
 Bernd Rosemeyer (Mediziner) (1937–2020), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer
 Elly Rosemeyer-Beinhorn (1907–2007), deutsche Fliegerin, siehe Elly Beinhorn
 Jenny Rosemeyer (* 1974), deutsche Künstlerin
 Josef Rosemeyer (1872–1919), deutscher Bahnradfahrer, Erfinder und Unternehmer
 Nina Rosemeyer (* 2001), deutsche Basketballspielerin

Siehe auch:
 Rosenmeyer